Naiaden, waternimfen in de Griekse mythologie
Naiad (maan), een maan van Neptunus